Блер () — англомовне прізвище із шотландськими коренями. Прізвище походить від однієї з численних місцевостей у Шотландії з назвою «Блер», що походить від  у значенні «рівнина», «луг» або «поле».

Клан Блер () — один з кланів рівнинної Шотландії.

Відомі носії прізвища 
 Айла Блер (;  1944) — британська акторка.
  (, уроджена — Елізабет Вінніфред Богер, ; 1923—2009) — американська акторка, володарка премії «BAFTA» (1955).
  (;  1954) — канадський політик, міністр з надзвичайних ситуацій (з 2021).
 Бонні Блер (;  1964) — американська, ковзанярка олімпійська чемпіонка (1988, 1992, 1994).
  (;  1980) — канадська акторка.
 Бріана Блер (;  1987) — колишня американська порноакторка.
  (;  1947) — американський військовий діяч, адмірал, директор Національної розвідки США (2009—2010)
 Джанет Блер (; 1921—2007) — американська акторка і співачка.
 Джеймс Блер (; 1828—1905) — британський військовик шотландського.
 Джон Блер, мол. (; 1732—1800) — американський політик і правник.
 Енді Блер (; 1908—1977) — канадський хокеїст.
 Ерік Артур Блер (; 1903—1950)  — справжнє ім'я англійського письменника Джорджа Оровелла.
 Кеті Блер (;  1987) — американська акторка і модель.
 Лінда Блер (;  1959) — американська акторка кіно і телебачення.
 Мері Блер (; 1911—1978) — американська художниця, дизайнерка та ілюстраторка.
  (; 1699—1746) — шотландський поет і перекладач.
 Сельма Блер (;  1972) — американська акторка.
 Тоні Блер (;  1953) — прем'єр-міністр Великої Британії у 1997—2007 роках.
 Шері Блер (, уроджена — Бут, ;  1954) — британська баристерка, лекторка, письменниця, дружина Тоні Блера.

Див. також 
 Блер (ім'я)

Примітки